Дмитрий Кирилович Кирилов (1837—1877) — русский .

Происходил из мещан. В 1855 году окончил реальное отделение 3-й московской гимназии; затем выдержал экзамен по латинскому языку и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, которое окончил кандидатом в 1859 году.

После сдачи магистерского экзамена был утверждён в 1864 году исполняющим должность адъюнкта Московского университета по кафедре химии. Его лекции, а особенно возражения на некоторых диспутах, обнаруживали обширную начитанность. Чрезвычайная требовательность к самому себе и неуверенность в себе препятствовали Кирилову много печатать и из-за ранней смерти была издана лишь его магистерская диссертация «Исследования над титаном», способы получения которого в химически чистом виде он получил.

Умер  года.

Примечания

Литература 
 

Выпускники 3-й Московской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета